Satnica je lahko:
 Satnica Đakovačka (Hrvaška)
 Satnica (Hrvaška)